Franciaország
Sérigny, település Orne megyében
Sérigny, település Vienne megyében